Цирцов може бити:

 Цирцов (Мекленбург-Штерлиц), општина у округу Мекленбург-Штрелиц, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Цирцов (Лудвигслуст), општина у округу Лудвигслуст, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.